Michał Józef Zamoyski (ur. 1785) – major
 Michał Zdzisław Zamoyski (1679-1735) – wojewoda smoleński